Noodlot (bestemming),
 Noodlot (roman), een roman van Louis Couperus
 Noodlot (televisieserie), een hierop gebaseerde televisieserie uit 1982